«Заворожённый» () — психологический детектив Альфреда Хичкока по роману  и  (под коллективным псевдонимом Фрэнсис Бидинг)  (1927). Фильм вышел на экраны в 1945 году. Сцена сна в фильме поставлена художником Сальвадором Дали (созданные им образы сочли неприятными и по указанию продюсера Дэвида Селзника большую их часть вырезали в процессе монтажа).

Сюжет 
В отдалённую психиатрическую больницу приезжает новый врач, чтобы занять пост главного врача. В его поведении сразу становятся заметны странные черты, по которым в нём начинают видеть больного амнезией, выдающего себя за врача. Подозрения нарастают, когда выясняется, что настоящий врач бесследно пропал на лыжном курорте.

Влюблённая в мнимого врача Констанс Питерсен пытается разобраться в происходящем. После того, как мнимый доктор сбегает из больницы, она находит его в нью-йоркском отеле и старается провести собственное расследование. В результате становится понятно, что амнезия мнимого врача вызвана тем, что он стал свидетелем убийства настоящего доктора, но выяснить, виновен ли он в его смерти, крайне затруднительно.

Вместе со своим старым учителем Александром Брюловым Констанс пытается найти следы произошедшего в кошмарных снах своего пациента (сцена сна снята при участии Сальвадора Дали). В результате Констанс удаётся найти подлинного убийцу — им оказывается главный врач больницы, устранивший претендента на своё место. Фильм заканчивается самоубийством разоблачённого убийцы.

В ролях 

 Ингрид Бергман — доктор Констанс Питерсен
 Грегори Пек — Джон Баллантайн / доктор Энтони Эдвардс
 Михаил Чехов — доктор Александр Брюлов
 Лео Г. Кэрролл — доктор Мёрчисон
 Ронда Флеминг — Мэри Кармайкл
 Норман Ллойд — мистер Гармс
 Джон Эмери — доктор Флёро
 Билл Гудвин — детектив в отеле
 Стивен Герей — доктор Графф
 Дональд Кертис — Гарри
 Уоллес Форд — незнакомец в отеле
 Арт Бейкер — лейтенант Кули
 Пол Харви — доктор Ханиш
 Реджис Туми — сержант Гиллеспи
В титрах не указаны
 Ирвинг Бейкон — железнодорожный сторож
 Виктор Килиан — шериф

По своему обыкновению, Альфред Хичкок ненадолго появляется в своем фильме в роли мужчины с сигарой, выходящего из лифта в отеле «Империя», на 45-й минуте фильма.

Восприятие и критика 
В беседе с Хичкоком Франсуа Трюффо, которого в целом фильм разочаровал, отмечал, что: «…зритель получает „туманный“ фильм, насыщенный диалогом. На мой вкус, „Заворожённый“ беден фантазией, особенно на фоне других Ваших картин», а сам Хичкок признавал картину неудачной и выделял такие недостатки в фильме: «Он слишком запутан, а объяснения, которые даются в финале, малопонятны».

Тем не менее фильм пользовался успехом у публики. Так, Селзник писал, что на просмотре «мы не могли успокоить публику с того самого момента, как его имя [Грегори Пека] появилось на экране, и только после трех или четырёх сцен дамы перестали „охать“, „ахать“ и перешёптываться».

Журнал «Тайм» писал про фильм: «Ловкость и острота Хичкока, мастерство его камеры подняли „Заворожённого“ над рутиной голливудских боевиков», а критик газеты «Нью-Йорк геральд трибюн» добавлял: «Игра Ингрид Бергман и Грегори Пека заставляет испытать психическое потрясение».

Награды 
 1946 Премия Оскар
 Лучшая музыка — Миклош Рожа

Номинации 
 1946 Премия Оскар
 Лучший актёр второго плана — Михаил Чехов
 Лучшая операторская работа (ч/б) — Джордж Барнс
 Лучший режиссёр — Альфред Хичкок
 Лучшие спецэффекты — Джек Косгроув
 Лучший фильм

Выпуск

Театральная касса 
Фильм вышел на экраны 8 декабря 1945  года. После выхода фильма в британском прокате он побил все рекорды кассовых сборов в Лондоне, в обоих известных театрах, London Pavilion и Tivoli Theatre of Varieties, за один день, неделю, месяц, праздничные дни и воскресенья.

Критика 
Обзор Newsweek оценил фильм как «превосходную и захватывающую мелодраму».

Примечания

Литература 
 Акройд П. Альфред Хичкок. — М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2016. — 256 с. ISBN 978-5-389-11003-8
 Бергман, Ингрид; [ Бёрджесс, Алан ]. Моя жизнь / Послесловие В. С. Соловьёва. М.: Радуга, 1988. — 493 с.: илл. — ISBN 0-440-14085-4, ISBN 5-05-002299-1
 Трюффо Ф. Хичкок / Перевод, фильмография, примечания М. Ямпольского и Н. Цыркун. — М.: Эйзенштейновский центр исследований кинокультуры, 1996. — 224 с.

Ссылки 

Фильмы США 1945 года
Детективные фильмы США
Фильмы-драмы США
Сальвадор Дали
Фильмы о психиатрических лечебницах
Фильмы о гипнозе
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» за лучшую музыку
Экранизации романов Великобритании
Фильмы, спродюсированные Дэвидом О. Селзником